Летние Сурдлимпийские игры 2009 года прошли в городе Тайбэй, столице Китайской Республики. Игры проводились с 5 по 15 сентября 2009 года, участие приняли 2493 спортсмена из 77 стран. Это были третьи сурдлимпийские игры, проходившие в азиатско-тихоокеанском регионе. Официальным лозунгом игр стал: «Сила во мне!» (, ).

Участники 
В XXI Сурдлимпийских играх приняли участие спортсмены из 77 государств:

Виды спорта 
На XXI сурдлимпийских играх спортсмены соревновались в 20 видах спорта (15 из которых индивидуальные, 5 — командные):

Индивидуальные виды спорта

Командные виды спорта

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

 International Committee of Sports for the Deaf

Летние Сурдлимпийские игры
2009 год в спорте
Международные спортивные соревнования на Тайване